Jolanda Margaretha Milena Elisabeth Romana Maria van Savoye (Rome, 1 juni 1901 - aldaar, 16 oktober 1986) was een Italiaanse prinses uit het Huis Savoye.

Zij was het oudste kind van koning Victor Emanuel III en Helena van Montenegro. Zij was de zuster van de laatste koning van Italië, Umberto II. Jolanda groeide op in Rome en was als jong meisje uitzonderlijk sportief. Ze legde zich met name toe op zwemmen en paardrijden. 

Op 9 april 1923 trouwde ze met George Calvi, graaf van Bergolo (1887-1977). 

Het paar kreeg vijf kinderen:
Maria Ludovica (1924-2017)
George (geboren en overleden in 1925)
Victoria (1927-1986)
Guia-Anna (1930)
Pier Francesco (1933-2012)

Na haar huwelijk leefde de prinses in Pinerolo, ten zuidwesten van Turijn. In 1946 volgde ze haar vader in vrijwillige ballingschap naar Alexandrië. Na de dood van haar vader vestigden zij zich weer in Italië. De prinses werd begraven in Turijn.

Huis Savoye
Ridder in de Orde van Malta